Данино — название населённых пунктов:

Россия 
 Данино — деревня в Юсьвинском районе Пермском крае.
 Данино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.

Украина 
 Данино — село в Нежинском районе Черниговской области.